Respect, waardering voor een ander.
Respect (film), Amerikaanse film
Respect (lied), liedje van Otis Redding